Wilho est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (1875-1918), homme politique finlandais
Oskari Wilho Louhivuori (1884-1953), homme politique finlandais
, musicien finlandais
 (1858-1917), ecclésiastique luthérien finlandais
Wilho Sjöström (1873-1944), artiste-peintre finlandais
 (1885-1945), coureur cycliste finlandais

Homonymie de prénom